Die National Bank Financial Group Montreal Open 2009 fanden vom 16. bis 21. Februar 2009 in Montreal, Kanada erstmals statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2008/09 und gehörte zur Kategorie 2 Star. Es war mit 21.050 US-Dollar dotiert.
 
Turniersieger wurde Alister Walker, der im Endspiel Shahier Razik mit 11:9, 6:11, 11:9 und 11:5 bezwang. Es war Walkers dritter Titel auf der PSA World Tour und sein erster seit fast vier Jahren.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Michael Reid einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2008/09
2009